

Persone 
 Alessandro Manetti – (Firenze, 1787 – Firenze, 1865) – ingegnere e architetto italiano
 Alessandro Manetti (Roma, 1972) – ex calciatore italiano
 Antonio Manetti (Firenze, 1423 – Firenze, 1497) – umanista, architetto e matematico italiano
 Diego Manetti (Casale Monferrato, 1983) – scrittore e docente italiano
 Giannozzo Manetti (Firenze, 1396 – Napoli, 1459) – filologo e umanista italiano
 Giuseppe Manetti (Firenze, 1761-1817) – architetto e botanico italiano
 Laia Manetti (Barcellona, 1981) – attrice italiana nata in Spagna
 Latino Giovenale Manetti (1486-1553) – poeta ed erudito italiano
 Manetti Bros. pseudonimo dei registi e sceneggiatori italiani Marco Manetti (Roma, 1968) e Antonio Manetti (Roma, 1970)
 Rutilio Manetti (Siena, 1571 – Siena, 1639) – pittore italiano
 Saverio Manetti (1723-1785) – medico e botanico italiano
 Teresa Manetti (Campi Bisenzio, 1846 – Campi Bisenzio, 1910) – religiosa italiana, fondatrice della congregazione delle Suore Carmelitane di Santa Teresa, proclamata beata nel 1986

Altro 
 Palazzo Manetti – palazzo di Firenze
 Giusto Manetti Battiloro – azienda commerciale italiana
 Manetti & Roberts – azienda italiana produttrice di articoli per la cura e l'igiene personale

Pagine correlate 
Mannetti